A rebáb, rabáb, rabába, rubáb stb. (arab ربابة) hangszernév Észak-Afrikában, az arab országokban, Délkelet-Ázsiában főleg vonós hangszereket jelöl, míg Iránban, Közép-Ázsiában inkább pengetett lantokat.

 rebáb: a muszlim világban sokfelé elterjedt félgömb testformájú nyárshegedű
 rebáb: közel-keleti négyszögletes testformájú vonós hangszer
 rebab: indonéziai nyárshegedű
 rebáb: északnyugat-afrikai, hajó- vagy körteformájú vonós hangszer

 rebáb, rubáb: Afganisztán területén használt pengetős lantféle